Yogeshwar steht für:

 Ranga Yogeshwar (* 1959), luxemburgischer Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator
 Yogeshwar Dutt (* 1982), indischer Ringer
 (20522) Yogeshwar, ein Asteroid des Hauptgürtels